Пригородная волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Новосокольническом районе Псковской области России.

Административный центр — город Новосокольники (в состав волости не входит).

Население 

Суммарная численность населения Бологовской, Новосокольнической, Окнийской и Первомайской волостей, объединённых в новообразованную Пригородную волость, по состоянию на 1 января 2015 года составляет 2641 человек.

Населённые пункты 
В состав Пригородной волости по состоянию на 3 октября 2019 года входят 86 населённых пунктов (деревень):

3 октября 2019 года деревни Жданово, Кузнецы и Мишнево были переданы из Маевской волости в состав Пригородной волости.

История 
В апреле 2015 года путём объединения Бологовской, Новосокольнической, Окнийской и Первомайской волостей была создана новообразованная Пригородная волость.

Примечания 

Муниципальные образования Новосокольнического района
Сельские поселения Псковской области